El príncipe Viliami Tupoulahi Mailefihi Tukuʻaho (Nukualofa, 17 de junio de 1957-Íb. 14 de junio de 2014) fue un miembro de la nobleza tongana y de la casa de Tupou, como hijo del príncipe Fatafehi Tuʻipelehake de Tonga. Se desempeñó como jugador de rugby y ocupó cargos políticos en el Gabinete.

Primeros años y educación 
Viliami Tupoulahi fue el hijo menor del príncipe Fatafehi Tuʻipelehake, hijo de la reina Salote Tupou III de Tonga. Heredó el título de Tuʻipelehake después de que su hermano, el príncipe Sione ʻUluvalu Ngu Takeivulai Tukuʻaho, muriera en un accidente automovilístico en los Estados Unidos en julio de 2006. Fue el séptimo poseedor del título desde su institución en el .

Mailefihi asistió a la Queensland Agricultural College de la Universidad de Queensland en Australia, y a Universidad de Oxford donde obtuvo un Certificado de Asuntos Internacionales, y finalmente un título en administración portuaria del el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Gales (actualmente denominada Universidad de Cardiff).

Padeciendo de diabetes por varios años y tras sufrir una amputación de ambas piernas por este motivo, fue hospitalizado a principios de junio de 2014, falleciendo en el lugar el 14 de junio.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en cuatro ocasiones. En 1983 se casó con Mele Vikatolia Faletau, una plebeya, por lo que debió renunciar a su título real. Tuvieron dos hijos, los Honorables Taone Tuku’aho y  Sione Ngu Tuku’aho, este último sería quien heredaría el título de Tuʻipelehake. En 1996 se casó con la reina de belleza Ma’ata Mo’ungaloa. Su tercera esposa fue Eneʻio Tatafu. Luego se casó con Fifita Holeva Tuʻihaʻangana, de una familia noble, hermana de Lord Tuʻihaʻangana.

Su título real fue restaurado por el rey Jorge Tupou V en 2008.

Trayectoria 
Entre 1979 y 1981 sirvió en las Fuerzas Armadas de Tonga. Fue Oficial de Enlace Militar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 1980 a 1981. De 1986 a 1992 fue Director del Departamento de Marina.

Se desempeñó como Representante Noble de Tongatapu entre 2006 y 2007, y entre 2008 y 2009 como Representante Noble de Ha'apai. En 2009 fue nombrado Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Tras las elecciones de 2010, no fue reelegido en el gabinete de Sialeʻataongo Tuʻivakanō.

Faceta deportiva 
A finales de la décadas de los setenta se desempeñó como capitán de la selección nacional de rugby a siete de Tonga, con la cual ganó la medalla de oro en los Juegos del Pacífico de 1979 en Suva, derrotando a Fiyi, el país anfitrión, en la final. 

Durante la Copa del Mundo de 1987 fue el entrenador en jefe del equipo nacional de rugby, y en el Copa del Mundo de 1995 fue el gerente.

Títulos y tratamientos 

 5 de julio de 2006-14 de junio de 2014ː Su Alteza Serena el Príncipe Tuʻipelehake

Ancestros

Referencias 

Jugadores de la selección de rugby de Tonga
Alumnado de la Universidad de Cardiff
Alumnado de la Universidad de Oxford
Alumnado de la Universidad de Queensland
Jugadores de rugby de Tonga
Entrenadores de rugby de Tonga
Políticos de Tonga
Nobles de Tonga